ODI est un acronyme pour :
 One-Day International, une compétition de cricket ;
 , un standard réseau ;
 Oracle Data Integrator, un logiciel propriétaire d'Oracle Corporation ;
 Observatoire de la déontologie de l’information, une association loi de 1901.

Voir aussi

Article connexe 
 .odi, un format de données ouvert pour la bureautique associé à OpenDocument